A Rádio Pop Rock Serra foi uma estação de rádio FM brasileira. Era voltada para o público jovem e possuía sua  matriz localizada na capital gaúcha, Porto Alegre, retransmitindo sua programação para outras regiões do estado do Rio Grande do Sul, uma delas a Serra Gaúcha. Seu principal programa era o Cafezinho.

A emissora utilizava a frequência da Rádio Felicidade desde 2007, pertencente ao Grupo Dial, que já foi arrendada a Rede Transamérica FM (usou as portadoras Pop e Light). Desde junho de 2011, é ocupada pela Sorriso FM, emissora própria do grupo em Panambi e Estrela.

Ligações externas
Página da Rádio Pop Rock
Videolog da Pop Rock

P
Estações de rádio fundadas em 2005
Estações de rádio extintas em 2011
Estações de rádio extintas do Brasil